Ekeroth är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Ekerot (1920–1971), skådespelare och regissör.
 Folke Ekerot (1878–1967), ingenjör.
 Fredrik Ekerot (1817–1883), apotekare och politiker.
 Hjalmar Ekerot (1850–1907), kompositör, sångtextförfattare och redaktör.
 Kent Ekeroth (född 1981), politiker och riksdagsledamot.
 Marianne Gerland-Ekeroth (1924–2007), översättare.
 Mats Ekeroth (född 1945), militär.
 Nils Ekeroth (1930–2021), handbollsspelare och fotbollsspelare.
 Staffan Ekeroth (1717–1798), målarkonstnär.
 Victor Ekerot (1874–1938), agronom och politiker.

Se även 

 Ekroth

Svenska efternamn